Carranza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Dorantes de Carranza, spanischer Conquistador
 Bartolomé de Carranza (1503–1576), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo
 Bruno Carranza Ramírez (1822–1891), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1870
 Carlos Carranza (Carlos María Carranza; * 1928), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Fernández Carranza, uruguayischer Fußballspieler
 Cecilia Carranza Saroli (* 1986), argentinische Seglerin
 Eduardo Labougle Carranza (1883–1965), argentinischer Diplomat und Schriftsteller
 Estibaliz Carranza (* 1978), spanisch-mexikanische Geschäftsfrau und Doppelmörderin
 Francisco Octavio Navarro Carranza (1902–1967), mexikanischer Diplomat

 José-Luis Carranza (* 1964), peruanischer Fußballspieler
 Julián Carranza (* 2000), argentinischer Fußballspieler
 Luz del Carmen Ibáñez Carranza (* 1955), peruanische Juristin
 Raúl de Labougle Carranza (1896–1986), argentinischer Historiker und Diplomat
 Salvador Carranza, spanischer Zoologe 

Carranza ist der Name folgender Orte:
 Carranza (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Carranza (Spanien), Ort in Spanien

Siehe auch:
 Venustiano Carranza (Begriffsklärung)
 Jesús Carranza